Rockwell puede referirse a:

 Norman Rockwell, 'ilustrador y pintor estadounidense, conocido por su visión idílica de la estilo de vida de Estados Unidos a mediados del siglo XX. 
 George Lincoln Rockwell, líder neonazi estadounidense de los años 1960. 
 Kennedy William Gordy, cantante estadounidense conocido por su seudónimo Rockwell.
 Alexandre Rockwell, cineasta estadounidense 
 Lew Rockwell, activista anarcocapitalista.
 Sam Rockwell, actor.

Lugares:
 Rockwell (Arkansas).
 Rockwell (Carolina del Norte).
 Rockwell City (Iowa).
 Rockwell (Iowa).
 Rockwell Field antigua base aérea militar ubicada en San Diego , California.
 Municipio de Rockwell (condado de Norman, Minnesota)
 La estación Rockwell (Metro de Chicago).
 One Rockwell West Tower, rascacielos de Filipinas.
Aviones:
 Rockwell B-1 Lancer; avión bombardero estratégico de los EE. UU.
 Rockwell OV-10 Bronco; avión de observación militar y ataque a tierra de los EE. UU.
 Rockwell-MBB X-31; un avión experimental conjunto de EE. UU. y Alemania, destinado a probar la tecnología de empuje vectorial en aviones cazas.
 Rockwell XFV-12; prototipo de caza de despegue vertical.
Otros:
 Rockwell (Maine); pueblo imaginario en la película de animación The Iron Giant, llamado así en referencia al ilustrador Norman Rockwell.
 La Escala de Dureza Rockwell, debida a los inventores del durómetro Rockwell, Hugh M. Rockwell (1890-1957) y Stanley P. Rockwell (1886-1940), quienes no eran familiares directos entre sí.
 La empresa Rockwell International o una de sus divisiones.
 Rockwell Semiconductor hoy conocida como Conexant.
 Rockwell AIM-65, un computador de 1976.
 La tipografía Rockwell